Víctor Hernández es el conjunto de un nombre propio Víctor y primer apellido Hernández que puede referirse a varios personajes:

 Víctor Hernández Covarrubias (n/d), militar (general) mexicano.
 Victor Hernández Cruz (1949-), poeta puertorriqueño.
 Víctor Hugo Hernández Oropeza (1986-), futbolista mexicano.